Автошля́х Т 1802 — автомобільний шлях територіального значення у Рівненській та Волинській областях. Пролягає територією Вараського та Луцького районів через Маюничі — Велику Осницю — Красноволю — Колки — Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь. Загальна довжина — 122,8 км.

Маршрут 
Автошлях проходить через такі населені пункти:

Джерела 
 
 Гугл мепс

Т1802
Т1802
Територіальні автомобільні шляхи України
Транспорт Володимирецького району
Транспорт Маневицького району
Транспорт Рожищенського району
Транспорт Луцького району
Транспорт Горохівського району
Транспорт Рожища